Клеон може бити:

Клеон, атински политичар који је учествовао у Пелопонеском рату
Клеон (Киликијац), вођа Првог устанка робова у старом Риму
Клеон (Приморска Сена), насељено место у Француској